Бернкопф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Цветль.  . Официальный код  —  3 25 03.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Хаушильд (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии